Maurizio Ciaramitaro (Palermo, 16 de janeiro de 1982) é um futebolista italiano que atualmente joga no Chievo.

Ciaramitaro, Maurizio